Новоникола́евка () — село в Добровеличковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 46 человек. Почтовый индекс — 27025. Телефонный код — 5253. Занимает площадь 0,822 км². Код КОАТУУ — 3521781505.

Местный совет 
27025, Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. Гнатовка, тел. 2-33-49, 3-31-39

Ссылки 
 Новониколаевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Добровеличковского района